Miss World kan avse:
 Miss World – en internationell skönhetstävling
 Miss World Sweden – svenska upplagan
 Miss World (tidning) – en svensk tidskrift startad och nedlagd 2012
 Miss World (sång) – en låt och singel av rockgruppen Hole från 1994

Se även 
 Fröken Sverige